Mycotypha är ett släkte av svampar. Mycotypha ingår i familjen Mycotyphaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Mycotypha